Hirmer steht für:
 Hirmer Bach, ein Gewässer im Burgenland, Österreich, siehe Hirmerbach
 Hirmer (Modehaus), deutsches Herrenmodehaus
 Hirmer Verlag, deutscher Kunstbuchverlag

Hirmer ist der Familienname folgender Personen:
 Aenne Hirmer (1912–2017), deutsche Verlegerin und Lektorin
 Max Hirmer (1893–1981), deutscher Botaniker, Verleger und Fotograf
 Oswald Hirmer (1930–2011), deutscher Geistlicher, Missionar und römisch-katholischer Bischof von Umtata